Бундеслига 1963—1964 — 1-й профессиональный чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 24 августа 1963 года, а завершился 11 мая 1964 года. Первый гол забил Фридхельм Коницка на первой минуте первого матча Бундеслиги в матче между «Боруссией» (Дортмунд) и «Вердером».

Первым чемпионом ФРГ стал «Кёльн», а «Пройссен» и «Саарбрюккен» вылетели в Регионаллигу.

Краткая история 
28 июля 1962 года на собрании делегатов от каждой Оберлиги в Дортмунде было принято решение о создании единой футбольной лиги — Бундеслиги. В октябре была достигнута договорённость о количестве участников новой лиги и количестве представителей от каждой Оберлиги. Немецкий футбольный союз постановил, что в турнире будет участвовать 16 клубов: 5 от Оберлиг Юга и Запада, 3 от Севера, 2 от Юго-Запада и 1 от Оберлиги Берлина. Были получены заявки от 46 клубов из 76 участвующих в различных Оберлигах. При выборе клубов в новую лигу учитывались результаты выступлений за последние 10 лет, экономическая состоятельность, инфраструктура клуба, кроме того ни один город не должен был быть представлен более чем одной командой.

Результаты выступлений клубов за последние 10 лет суммировались за каждый сезон в Оберлиге и умножались на коэффициент сезона по следующей формуле:
 Сезоны с 1951—52 по 1954—55 имели коэффициент 1.
 Сезоны с 1955—56 по 1958—59 — коэффициент 2.
 Сезоны с 1959—60 по 1962—63 — коэффициент 3.

В результате были определены 16 клубов, которые будут участвовать в первой в истории Бундеслиге.

 Юг: «Нюрнберг», «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), «Карлсруэ», «Мюнхен 1860», «Штутгарт».
 Запад: «Шальке 04», «Боруссия» (Дортмунд), «Кёльн», «Мейдерих», «Пройссен».
 Север: «Гамбург», «Вердер», «Айнтрахт» (Брауншвейг).
 Юго-Запад: «Саарбрюккен», «Кайзерслаутерн».
 Берлин: «Герта».

Также был определен регламент турнира. За победу присуждается два очка, за ничью — одно. Каждая команда играет против каждой два матча: на домашнем стадионе и на гостевом. Если две команды имели равное количество очков, считалась разница забитых и пропущенных голов. По результатам чемпионата победитель определялся по наибольшему количеству очков. Два клуба с наименьшим количеством очков выбывали в Регионаллигу.

Первые матчи турнира прошли 24 августа 1963 года на восьми стадионах, на которых присутствовало более 327 000 зрителей и было забито 22 гола. По итогам чемпионата победителем стал «Кёльн», опередив финишировавший вторым «Мейдерих» на 6 очков.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1963/64  

1963/1964
Германия
Германия
1963 год в ФРГ
1964 год в ФРГ
Спорт в Германии в 1964 году
Спорт в Германии в 1963 году